Blastacervulus är ett släkte av svampar. Blastacervulus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Blastacervulus